Parasterope är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Louis S. Kornicker 1975. Enligt Catalogue of Life ingår Parasterope i familjen Cylindroleberididae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Cylindroleberidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Parasterope